Einzug steht für:

 Einzug (Typografie), Leerraum zu Beginn der ersten Zeile eines Absatzes
 Einzug (Liturgie), Teil der Eröffnung eines Gottesdienstes
 Einzug (Architektur), die geringere Breite z. B. eines Kirchturms oder Chores gegenüber der des Kirchenschiffes

Siehe auch: